Губкин — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Губкин, Алексей Семёнович (1816—1883) — российский предприниматель, купец и благотворитель. Почётный гражданин Кунгура.
 Губкин, Анатолий Алексеевич (род. 1953) — российский политик.
 Губкин, Владимир Иванович (род. 1935) — советский и российский военачальник. 
 Губкин, Георгий Никитович (1919—2003) — Герой Советского Союза.
 Губкин, Иван Михайлович (1871—1939) — советский геолог-нефтяник, академик.
 Губкин, Игорь Владимирович (род. 1964) — российский общественный и политический деятель, публицист.
 Губкин, Павлин Николаевич — советский государственный и политический деятель.
 Губкин, Пётр Макарович (1893—1961) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор. 
 Губкин, Сергей Иванович (1898—1955) — советский учёный в области металловедения, академик АН БССР.

Губкина

Топоним 
 Губкин — город в Белгородской области России.
 «Губкин» — российский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также  
 Губин
 Губка (значения)
 Губкино
 Губкинский (значения)